Седьмой этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в словацком Осрблье с субботы 8 февраля по воскресенье 9 февраля 2014 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 8 февраля 2014 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 8 февраля 2014 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 9 февраля 2014 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 9 февраля 2014 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка IBU после седьмого этапа.

Примечания 

7-й этап
Кубок IBU